Champernown ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Champernown (1538–1570), englischer Abenteurer und Politiker
 Richard Champernown (1558–1622), englischer Adliger und Politiker